IV Игры исламской солидарности (), известные также как Исламиада-2017, были проведены в столице Азербайджана, городе Баку. Церемония открытия игр состоялась 12 мая 2017 года, а церемония закрытия состоялась 22 мая.

Выбор места проведения 
Решение о проведении IV Исламских игр солидарности в столице Азербайджана — Баку, было принято 24 июля 2013 года в городе Джидда Саудовской Аравии на VIII отчётно-выборочной Генеральной ассамблеи Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС). В рамках Генассамблеи прошла также презентация книги «Баку-2017», включающей разделы по концепции игр, а также обзор ряда вопросов.

Организация

Организационный комитет 
Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 сентября 2015 года был создан Организационный комитет по проведению IV Игр исламской солидарности в Баку. Председателем Организационного комитета была назначена член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Билеты 
Билеты на соревнования IV Игр исламской солидарности поступили в продажу 19 марта 2017 года. Их можно приобрести как на официальном сайте Игр (baku2017.com), так и в 12 пунктах продажи города (торговых центрах «Парк Бульвар», «Гянджлик Молл», «28 Молл» и пр.), а также в киосках 16 спортивных объектах, где будут проходить соревнования.

Цена билетов на все 190 спортивных соревнований разнится от 2 до 5 манатов. Детям же в возрасте от двух до 16 лет вход на соревнования в Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, Национальную арену гимнастики и на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова стоит один манат, а на остальные арены является бесплатным. Цена же билетов на церемонию открытия разнится от 20 до 200 манатов, а церемонию закрытия от 10 до 100 манатов.

Волонтёры 
К Играм планируется привлечь около 8 тысяч волонтёров. Регистрация волонтёров началась в ноябре 2016 года. Для того, чтобы стать волонтёром Игр зарегистрировавшийся должен будет пройти собеседование и принять участие в специальных тренингах.

Водное путешествие 
5 апреля 2017 года в Музее каменной летописи в Баку стартовало «Водное путешествие IV Игр исламской солидарности», начинающееся на Каспийском море и охватывающее более 15 городов Азербайджана, пять озёр, одно водохранилище, три реки, один родник (Зор, впадающий в озеро Батабат в Шахбузском районе), три водопада страны и Каспийское море. Вдоль всего водного путешествия дети в сопровождении двух атлетов набирают в медную посуду воду из этих водоёмов. Вся эта вода, а также вода, которую президент Ильхам Алиев зачерпнул в Каспийском море, будут представлены на церемонии открытия Игр. Путешествие продлится 37 дня и завершится 12 мая на церемонии открытия.

Критика 
Начиная с 12 мая 2017 года в республике были заблокированы и недоступны вплоть до 4 июня 2017 голосовые звонки в популярных мессенджерах (Skype, WhatsApp, Telegram и т.д.), а также оппозиционные к правящему режиму независимые новостные сайты.

Символы

Логотип и лозунг Игр 
Предварительный логотип и лозунг Исламиады-2017 был подготовлен организационным комитетом в мае 2013 года. Предварительный лозунг игр: «Солидарность — наша сила». В предварительном логотипе же были использованы национальные орнаменты и цвета флага Азербайджана.

12 мая 2016 года был представлен новый логотип и бренд Игр. Логотип, который создали азербайджанские дизайнеры, отражает историю, наследие и культуру исламских государств. Основной же темой бренда мероприятия является «современное ковроткачество сквозь призму присущих большинству исламских государств богатых культурных традиций». Сами элементы бренда символизируют элементы азербайджанского ковроткачества и наскальную живопись Гобустана.

Талисманы 
13 февраля 2017 года Организационный комитет Игр исламской солидарности представил талисманы (маскоты) Игр. Ими стали карабахские скакуны Инджа (İncə), олицетворяющая красоту и нежность, и Джасур (Cəsur), отличающийся свободолюбием и уверенностью в себе.

Медали 
Медали Игр были представлены 7 апреля 2017 года. Медали изготовлены в Азербайджане. В центре на фоне традиционных узоров азербайджанских ковров написано «Baku 2017» а на обратной стороне — запечатлена эмблема Спортивной Федерации Исламской Солидарности (ISSF).

Церемония открытия 
Тематикой церемонии открытия Игр стала история исламского мира.

Расписание 
В спортивную программу Игр включены 20 видов спорта: лёгкая атлетика (включающая также соревнования среди параатлетов), прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3х3, футбол, художественная и спортивная гимнастика, ушу, настольный теннис, гандбол, дзюдо (включающая также соревнования среди парадзюдоистов), греко-римская и вольная борьба, стрельба, теннис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, тхэквондо и тяжелая атлетика.

Страны-участницы 

На Исламских играх солидарности 2017 года приняли участие спортсмены из всех 57 стран, входящих в Спортивную федерацию исламской солидарности (СФИС). Однако, спортсмены из Кувейта, отстраненного в октябре 2015 года от участия во всех соревнованиях со стороны МОК, приняли участие на Играх под флагом СФИС. По словам министра спорта Азербайджана Азада Рагимова в Баку ожидалось прибытие около 3000-3500 спортсменов.

В списке ниже приведены участвовавшие на Играх страны:

Медальный зачёт 
По окончании соревнований страны расположились в таблице следующим образом:

Спортивные объекты 
По словам министра молодёжи и спорта Азербайджана Азада Рагимова для Исламских игр солидарности не было построено ни одной новой спортивной арены. Сами соревнования прошли на 16 спортивных аренах. Помимо некоторых объектов, использованных во время I Европейских игр, были использованы комплекс «Серхедчи», Бакинская теннисная академия, Центр тяжелой атлетики в Шувеляне, стадион «Далга Арена».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр
 Итоговые результаты Официальный сайт

Игры исламской солидарности 2017